Böhmová ist der Familienname folgender Personen: